Христиан Кнорр фон Розенрот (, 15/16 июля 1636 года, деревня , Герцогство Волау, Силезия — 4/8 мая 1689 года, город Зульцбах-Розенберг, Верхний Пфальц) — немецкий философ, христианский мистик, поэт, алхимик и лекарь, специалист по древнееврейскому языку и гебраист.

Биография 
Сын пастора в Силезии. Изучал богословие, право, историю, философию, классические и современные языки, в 1660 г. написал диссертацию по древней нумизматике. Изучал каббалу в Амстердаме у ряда известных раввинов, в том числе р. Меира Штерна, предоставил кембриджскому кружку неоплатоников рукописи сочинений Лурии и его последователей (прежде всего, Исраэля Саруга).

По словам Гершома Шолема, «в течение своей жизни он зарекомендовал себя как наиболее глубокий и мудрый христианский исследователь Каббалы». В 1688 г. встречался с Лейбницем.

Работы 
Христиан фон Розенрот писал религиозную лирику и стихи для частных (семейных) случаев.

Теперь увенчан ты Короной, Мудростью и Знаньем,
Как Доброту и Строгость и Великолепье
должны Тебя всегда мы славить.
Принадлежат Тебе Победа, Слава,
Основание и Царство:
Твори, лепи и созидай нас право,
и вечно наполняй нас истеченьем.

Использовал каббалу для разъяснения христианской доктрины, способствовал публикации и изучению каббалистических текстов. Занимаясь каббалой, раскрыл, что она является христианскою по своему духу: рассматривал Адама Кадмона как предвечного Христа, a три высшие сфирот (Кетер, Хохма, Бина) как Троицу.

Главный труд — «Kabbala Denudata» (подзаголовок «Трансцендентальное, метафизическое и теологическое учение евреев») состоял из двух томов, первый включал каббалистическую номенклатуру и перевод с арамейского на латынь трактатов «Великое Святое Собрание», «Малое Святое Собрание» и «Книга Сокровенной Тайны». Именно он лег в основу работы Мазерса «Разоблаченная каббала».
Другие работы:
 Комментарий к Апокалипсису
 Conjugium Phoebi & Palladis, oder die erfundene Fortpflantzung des Goldes. Chymische Allegorie
 Новый Геликон с его девять муз

Примечания

См. также 
 Лурианская каббала
 Христианская каббала
 Якоб Бёме
 Марсилио Фичино
 Пико делла Мирандола
 Иоганн Рейхлин

Литература 
 Artur Kreiner: Stille Leuchte. Das Leben des Christian Knorr von Rosenroth, 1946
 Kurt Salecker: Christian Knorr von Rosenroth 1636—1689. Leipzig 1931

Ссылки 

Латинские философы
Философы XVI века
Писатели XVI века
Каббалисты
Христианские мистики
Оккультисты
Авторы книг по каббале